Julius von Braunschweig ist der Name folgender Personen:

 Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel (1528–1589), Herzog zu Braunschweig und Lüneburg sowie Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel, siehe Julius (Braunschweig-Wolfenbüttel) 
 Julius August von Braunschweig-Wolfenbüttel (1578–1617), Prinz von Braunschweig-Wolfenbüttel und Abt des Klosters Michaelstein
 Julius Ernst von Braunschweig-Dannenberg (1571–1636), Inhaber der Herrschaft Dannenberg, siehe Julius Ernst (Braunschweig-Dannenberg)